Gavialis is een geslacht van krokodilachtigen (Crocodilia) uit de familie gavialen (Gavialidae). De groep werd voor het eerst wetenschappelijk beschreven door Nicolaus Michael Oppel in 1811.

Er zijn negen soorten bekend waarvan er acht zijn uitgestorven. Deze soorten zijn niet recentelijk verdwenen maar zijn alleen bekend als fossiel. De negende soort -de gaviaal- heeft een klein verspreidingsgebied en staat bekend als een kwetsbare soort.

Soorten
Geslacht Gavialis
 † Soort Gavialis bengawanicus
 † Soort Gavialis breviceps
 † Soort Gavialis browni
 † Soort Gavialis curvirostris
 Soort Gaviaal (Gavialis gangeticus)
 † Soort Gavialis hysudricus
 † Soort Gavialis leptodus
 † Soort Gavialis lewisi
 † Soort Gavialis pachyrhynchus

Cladogram
Onderstaand een schematisch overzicht van de verwantschappen tussen de verschillende moderne geslachten van de krokodilachtigen.

Bronvermelding

Gavialen